Diese Episodenliste enthält alle Episoden der US-amerikanischen Dokumentationsserie Sekunden vor dem Unglück (englischer Originaltitel: Seconds From Disaster).

Legende: S. – Staffel; F. – Folge; P. – Premiere.

Weblinks 
 Episodenliste: Sekunden vor dem Unglück in der Internet Movie Database (englisch)
 Episodenliste: Sekunden vor dem Unglück. In: Fernsehserien.de

Sekunden vor dem Ungluck